Burg Rauschenberg ist der Name von zwei Burgruinen:

 einer Burgruine in der Stadt Rauschenberg im Landkreis Marburg-Biedenkopf in Hessen, siehe Burg Rauschenberg (Hessen)
 einer Burgruine in der Gemeinde Mermuth im Rhein-Hunsrück-Kreis in Rheinland-Pfalz, siehe Burg Rauschenberg (Mermuth)